Rick Brown, ook bekend als Ricky Fenson (1945), Brits bluesmusicus
 Richard Shaw Brown (1947), Amerikaans zanger en songwriter
 Ricky Brown, officieel Ricardo Brown (basketbalspeler) (1957), Filipijns-Amerikaans basketbalspeler
 Rick Brown (atleet), bijnaam Grizzly (1960), Amerikaans atleet en gewichtheffer
 Ricky Brown (tennisser) (1967), Amerikaans tennisser
 Richard Gerald Brown (1983), Amerikaans American footballspeler
 Ricky Raphel Brown, artiestennaam NoClue (1985), Amerikaans rapper